Vrlo se malo zna o Organi. Bio je Kubratov ujak. 

Bio je namjestnik vladara plemenu Onogura od 617. – 630. godine umjesto njega dok je on  odrastao u talaštvu u Bizantu.

Odondje se ima podatak da mu se pridružio na putu u Carigrad.

Bugarski vladari
Huni